Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 623 dans le monde.

 Route départementale 623 (Aude) en France
 Route nationale 623 en France
 Autoroute A623 en France